Открытый чемпионат Буэнос-Айреса по теннису 2006 — 34-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 13 по 20 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Гастон Гаудио
 Парный турнир —  Леош Фридль /  Франтишек Чермак

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Карлос Мойя обыграл  Филиппо Воландри со счётом 7-6(6), 6-4.
 Мойя выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мойя в 3-й раз выиграл местный турнир (до этого в 1995 и 2003 годах).
 Воландри сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак обыграли  Василиса Мазаракиса /  Бориса Пашански со счётом 6-1, 6-2.
 Фридль выиграл 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чермак выиграл 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фридль и Чермак второй год подряд выиграли местный турнир.

См. также 
 Открытый чемпионат Аргентины по теннису
 ATP Тур 2006
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2006 года
2006